Oto Haščák, slovaški hokejist, * 31. januar 1964, Martin, Slovaška.

Haščák je kariero začel pri klubu Dukla Trenčín v češkoslovaški ligi. V nadaljevanju kariere je igral še za klube Södertälje SK in Västra Frölunda HC v švedski ligi, Kaufbeurer Adler v nemški ligi, Ässät Pori v finski ligi ter HC Vsetín in HC Zlín v češki ligi. Leta 1989 je bil kot 143. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1988 in  dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, za slovaško reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah in treh svetovnih prvenstvih.

Leta 2019 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 39
| 16
| 14
| 30
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 31
| 12
| 11
| 23
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 39
| 21
| 11
| 32
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 23
| 10
| 8
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 43
| 14
| 36
| 50
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 48
| 16
| 38
| 54
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 32
| 13
| 10
| 23
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 21
| 8
| 6
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 16
| 4
| 16
| 20
|
| 14
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 31
| 19
| 31
| 50
|
| 42
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovaška
| Olimpijske kvalifikacije
| 93
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 19
| 19
| 38
|
| 26
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 94/95
|
| 43
| 19
| 29
| 48
|
| 30
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 1
| 8
| 9
| +9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 95/96
|
| 30
| 14
| 20
| 34
| -10
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 95/96
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
| 13
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 40
| 11
| 22
| 33
|
| 20
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 97/98
|
| 27
| 6
| 11
| 17
| -1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 97/98
|
| 11
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 16
| 8
| 7
| 15
|
| 30
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 00/01
|
| 21
| 3
| 16
| 19
| +1
| 52
|
| 12
| 2
| 5
| 7
| +4
| 38
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 01/02
|
| 17
| 1
| 9
| 10
| -9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 626
| bgcolor="#7FFF00" | 230
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" | 582
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 663
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Kaufbeurer Adler
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti HC Zlín
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih